Sporophiala är ett släkte av svampar. Sporophiala ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Sporophiala